Novais kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Novais (ort), São Paulo, 
 Novais (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Novais (freguesia), Braga, Vila Nova de Famalicão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar